Дискография Тупака Шакура, американского рэпера, насчитывает 11 студийных альбомов, шесть из которых были опубликованы лишь после смерти музыканта в 1996 году. 4 альбома (1 прижизненный и 4 посмертных) стали двойными (выпущенные на 2CD). По состоянию на 2015-й год, мировые продажи альбомов музыканта составили более 80 млн копий, что делает его одним из самых продаваемых рэперов всех времён.

Студийные альбомы

Посмертные альбомы

Прочие релизы

Официальные микстейпы

Синглы 

Синглы
  — «Brenda's Got a Baby»
  — «If My Homie Calls»
  — «Trapped»
  — «Holler If Ya Hear Me»
  — «I Get Around»
  — «Keep Ya Head Up»
  — «Papa'z Song»
  — «Cradle to the Grave»
  — «Dear Mama»
  — «So Many Tears»
  — «Temptations»

  — «California Love»
  — «2 of Amerikaz Most Wanted»
  — «How Do U Want It»
  — «I Ain't Mad at Cha»
  — «Toss It Up»
  — «Life Goes On»
  — «To Live & Die in L.A.»
  — «Hail Mary»
  — «Wanted Dead or Alive»
  — «Made Niggaz»

Посмертные синглы
  — «I Wonder If Heaven Got a Ghetto»
  — «Do for Love»
  — «Changes»
  — «Unconditional Love»
  — «Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II)»
  — «Who Do U Believe In»
  — «Until the End of Time»
  — «Letter 2 My Unborn»
  — «Thugz Mansion»
  — «Still Ballin'»
  — «One Day at a Time»
  — «Runnin' (Dying to Live)»
  — «Thugs Get Lonely Too»
  — «All bout U»
  — «Ghetto Gospel»
  — «Untouchable»
  — «Pac’s Life»

Примечания 

Шакур, Тупак
Тупак Шакур
Шакур, Тупак